Cacá Colon é um baterista e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
”Full time”

Bateristas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro